Film animowany
 Serial animowany

Zobacz też:

 Anime – popularne w Europie określenie dla seriali i filmów animowanych, wykonanych w stylu japońskiej animacji.
 Bajka – rodzaj utworu literackiego. Termin ten posiada także drugie znaczenie, które może być równoznaczne z pojęciem kreskówka.